High Street kann sich auf das folgende beziehen:

 High Street ist die Haupteinkaufstraße in Orten in Großbritannien,  Australien etc. Die High Street entspricht der Main Street in Nordamerika.
 High Street (Lake District), ein Berg im Lake District, Cumbria, England
 Highstreet Holding, ein Immobilienkonsortium